Seichter ist der Familienname von

 Hans Seichter (1923–2005), deutscher Vermessungsingenieur und Politiker (SPD)
 Louis Seichter (1810–1861), deutscher Jurist und Politiker
 Sabine Seichter (* 1981), österreichische Pädagogin und Hochschullehrerin